Laelaps (mythologie), een hond uit de Griekse mythologie

Vernoemd
 Laelaps (mijt), een geslacht van mijten
 Laelaps (Dryptosaurus), een oude naam voor de dinosauriër Dryptosaurus